UEFA Cup 1972-73 var den anden udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af FC Liverpool over Borussia Mönchengladbach.

Dansk fodbold havde 2 klubber med, der begge nåede til anden runde, Boldklubben Frem slog først franske FC Sochaux og tabte dernæst til hollandske FC Twente. Hvidovre gik gratis videre fra første runde, da finske HJK Helsinki trak sig, hvorefter de tabte til de senere finaledeltagere tyske Borussia Mönchengladbach, der scorede flest point af alle (kalkuleret med 3 point for sejr, selvom det ikke gjaldt dengang).

I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.

1972-73
Fodbold i 1972
Fodbold i 1973